Хердер се може односити на:
Јохан Готфрид фон Хердер, немачки песник и филозоф којег често називају оцем културног национализма.
Сигмунд фон Хердер, рударски старешина и инжењер барон из Саксоније.